RWD steht für:
 RWD (Flugzeughersteller), polnischer Flugzeughersteller
 Responsive Webdesign, gestalterisches und technisches Paradigma zur Erstellung von Websites
 Rear-wheel drive, siehe Hinterradantrieb
 RWD Magazine, britisches Monatsmagazin
 RWD Molenbeek, belgischer Fußballverein, siehe FC Brüssel
 RwandAir (ICAO-Code), staatliche Fluggesellschaft Ruandas

Abkürzung